Geografia:
 Calamus – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Calamus – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Calamus (ang. Calamus Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge

Biologia:
 Calamus – rodzaj ryb z rodziny prażmowatych
 kalamus (Calamus) – rodzaj roślin z rodziny palm (arekowatych)

Inne:
 Calamus (program komputerowy) – program DTP
 calamus – pióro z trzciny, starożytne narzędzie do pisania